

Geografia 
 Borgata Lanzo-Rigola – borgata storica di Torino
 Stazione di Rigola-Stadio – stazione ferroviaria della linea Torino–Ceres
 Rigola – località di Besana in Brianza, in provincia di Monza e Brianza

Persone 
 Carlo e Luigi Rigola – scultori e decoratori italiani
 Rinaldo Rigola – sindacalista e politico italiano